Eva Novak peut nommer :
 Eva Novak (1898-1988), actrice américaine ;
 Éva Novák (1930-2005), nageuse belge d'origine hongroise.